Компаоре () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Компаоре, Бассиру (род. 1998) — буркинийский футболист, полузащитник. 
 Компаоре, Бенжамен (род. 1987) — французский легкоатлет, специализирующийся в тройном прыжке.
 Компаоре, Блез (род. 1951) — государственный и военный деятель Буркина-Фасо, президент страны (1987—2014).